Кристиан Бекман (28 апреля 1980, Алингсос, Швеция) — шведский хоккеист, защитник, олимпийский чемпион. Завершил карьеру по окончании сезона 2014/2015. Основную часть карьеры провёл за родную «Фрёлунду». В Национальной хоккейной лиге выступал за клубы «Сент-Луис Блюз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Карьера 
Начинал карьеру в шведском клубе «Вестра Фрёлунда». В 1998 году Бекман был выбран на драфте НХЛ клубом «Сент-Луис Блюз», за который начал выступать в 2002 году. В первом сезоне сыграл только четыре игры за «Сент-Луис», проведя оставшуюся часть сезона в фарм-клубе «блюзменов» «Вустер Айс Кэтс» в АХЛ. С 2003 года стал игроком основного состава «Сент-Луиса», заработав за четыре сезона 64 очка (19 голов, 45 передач) в 228 играх.

Во время локаута в НХЛ в сезоне 2004/05 Бекман играл за «Фрёлунду», где он набрал 19 очков в 50 играх, победив вместе с командой в плей-офф Шведской элитной серии.

10 августа 2006 года «Сент-Луис» объявил, что клуб подписал новый многолетний контракт с Бекманом, хотя детали контракта не были разглашены. По данным шведской газеты Aftonbladet сумма контракта составила 50 миллионов шведских крон (около $ 7 млн.) за три сезона.

26 февраля 2008 года Бекман был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс». 2 марта 2008 года, в своей второй игре за новый клуб, забил свой первый гол за «Рейнджеров» в ворота «Филадельфии Флайерс». 2 июля 2008 года был обменян вместе с Фёдором Тютиным в «Коламбус Блю Джекетс» на Николая Жердева и Дэна Фритша. В Коламбусе провёл один сезон. В октябре 2009 года вернулся на родину и подписал контракт с «Фрёлундой».

Личная жизнь 
Бекман состоит в браке, жену зовут Джанет. Имеет двоих детей — мальчика и девочку. Он проводит межсезонье в Гётеборге, Швеция.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Награды 
 Олимпийский чемпион (2006).
 Серебряный призёр чемпионата мира (2004).
 Бронзовый призёр чемпионата мира (2010).
 Чемпион Швеции (2005).

Примечания

Ссылки 
 Backman55.se — Официальный сайт
 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные защитники
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»